

Patronyme 

 Maria Canals (1914–2010), pianiste espagnole ;
 Maria Canals Barrera (° 1966), actrice américaine.